Мистер Олимпия 2008 — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Соревнования проходили 27 сентября 2008 года Orleans Arena в Лас Вегасе, США. Это был сорок четвертый по счету турнир «Мистер Олимпия». 

Побеждая двухкратного чемпиона Джея Катлера свой первый титул завоевал Декстер Джексон (США), Второе место занял, соответственно, сам Джей Катлер, Третье - дебютант конкурса Фил Хит. Призовой фонд абсолютной категории составил 420 тыс. долларов.

Результаты

Абсолютная категория:

Категория "-202 lb (до 91,7 кг)":

Категория "Фигура":

Категория "Фитнес":

Категория "Мисс Олимпия":

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мистер Олимпия 2008
 Результаты Мистер Олимпия 2008

Турниры Мистер Олимпия
События 27 сентября
Сентябрь 2008 года
2008 год в Неваде
История Лас-Вегаса